Nawahi peut désigner :

 Emma Nāwahī (1854-1935), femme politique hawaïenne ;
 Joseph Nāwahī (1842-1896), homme politique hawaïen, époux d'Emma Nāwahī ;
  (1899-1985), musicien hawaïen qui connut le succès aux USA dans les années 1920 ;
 , un cratère sur la planète Mercure.
 nawāḥī, un terme qui désigne, au singulier, un sous-district en Syrie.